Llista dels 343 municipis (communes) del departament francès de l'Erau.

(CAM) Communauté d'agglomération Montpellier Agglomération, creada el 2002
(CAB) Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, creada el 2002
(CAS) Communauté d'agglomération du Bassin de Thau, creada el 2003 al voltant de Seta.
(CAA) Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, créée en 2003 al voltant d'Agde.

Enllaços externs 
 Noms dels municipis en occità

 
Erau